Gliniska peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Gliniska, un village du powiat de Hrubieszów
 Gliniska, un village du powiat de Krasnystaw